Flora (microbiologie), de verzameling bacteriën en andere micro-organismen in een ecosysteem (bijvoorbeeld een deel van het lichaam)
Darmflora, systematisch overzicht van de micro-organismen die in de darm leven
Mondflora, systematisch overzicht van de micro-organismen die in de mond leven